Plaats in Bulgarije
 Kamenovo (Razgrad), dorp in de gemeente Koebrat in de oblast Razgrad
 Kamenovo (Sliven), dorp in de gemeente Nova Zagora in de oblast Sliven

Plaats in Rusland
 Kamenovo (Rusland), gehucht in het district Kameshkovsky in de oblast Vladimir, Rusland

Plaats in Servië
 Kamenovo (Servië), dorp in de gemeente Petrovac na Mlavi in de regio Stig